Hagfors (gemeente), een gemeente in Zweden
 Hagfors (stad), de hoofdstad van deze gemeente